Rollaz du Rosey ist der Familienname folgender Personen:

 Imbert Rollaz du Rosey (1640–1704), schweizerisch-deutscher Generalmajor
 Karl Rolla du Rosey (1784–1862), deutscher Generalmajor und Kunstsammler